Топузов — грецьке прізвище, що походить від прізвиська Топуз. Воно бере початок від урумського номінального «Топуз», тобто «кремезний», «коренастий». Так могли назвати невисоку людину, що мала щільну статуру.

Можливо також, що прізвище Топузов утворене від турецького іменника topuz, тобто «зубр».

 Топузов Михайло Олегович ( 1988 р.) — кандидат економічних наук,
 Топузов Олег Михайлович ( 1964 р.)  — директор Інституту педагогіки НАПН України (з лютого 2013 року), доктор педагогічних наук, професор.
 Еміль Топузов — американський кінооператор фільмів «Людина-акула» (2005), «Акула Юрського періоду» (2003), «Лабіринти любові» (2015) та ін.

Примітки

Джерела

Посилання 

Грецькі прізвища